Slovo Kyseľ může znamenat:

 Kyseľ (soutěska) – soutěska ve Slovenském ráji uzavřená po požáru v roku 1976
 Kyseľ (potok) – potok ve Slovenském ráji, přítok Bieleho potoka
 Kyseľ (národní přírodní rezervace) - národní přírodní rezervace ve Slovenském ráji
 Veľký Kyseľ – současná roklina ve Slovenském ráji
 Malý Kyseľ –  současná roklina ve Slovenském ráji